«Celesty» — пауэр-метал-группа, основанная в 1998 г. в городе Сейняйоки, Финляндия. С самого начала состав группы постоянно менялся. Единственные, кто остался с дня основания группы — бас-гитарист Ari Katajamäki и барабанщик Jere Luokkamäki. На данный момент у группы 4 полноценных альбома и 2 демозаписи. В 2003 Celesty участвовали в записи трибьютного альбома на Helloween — The Keepers of Jericho - Part II, где они исполнили песню The Chance. А в 2005 опять поучаствовали в записи трибьюта, в этот раз они исполнили песню группы Megadeth — Holy Wars. 7 января 2010 года вокалист Antti Railio покинул состав группы. 20 февраля 2010год года вокалистом стал Тони Турунен, брат Тарьи Турунен.
С начала 2012-го года группа взяла творческую паузу.

Состав

Текущий 
 Tony Turunen — вокал (c 2010)
 Ari Katajamäki — бас-гитара
 Jere Luokkamäki — ударные
 Juha Mäenpää — клавишные (с 2001)
 Teemu Koskela — гитара (с 2005)

Бывшие участники
Вокал:
 Tommi Ritola (1998-99)
 Kimmo Perämäki (2000-04)
 Antti Railio (2004—2010)
Гитара:
 Timo Lepisti (1998-99)
 Jari Lehtola (1999-99)
 Juha-Pekka Alanen (2000-05)
 Tapani Kangas (1999-2010)
Клавишные:
 Marika Kleemola (1998-99)

Дискография 
 Warrior of Ice (демо) (1999)
 Times Before the Ice (демо) (2002)
 Reign of Elements (2002)
 Legacy of Hate (2004)
 Mortal Mind Creation (2006)
 Vendetta (2009)

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт
 Официальный MySpace
 Celesty на Encyclopaedia Metallum

Рок-группы Финляндии
Пауэр-метал-группы Финляндии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1998 году